El Cançoner del duc de Calàbria o Cançoner d'Uppsala, també conegut com a Cançoner de Venècia, és un llibre que conté villancets de l'època renaixentista, majoritàriament en castellà, tot i que també n'hi ha quatre en català, i un en gallec. El nom real amb el qual el llibre va ser imprès és: "Villancicos de diversos autores, a dos, y a tres, y a quatro, y a cinco bozes, agora nuevamente corregidos. Ay mas ocho tonos de Canto llano, y ocho tonos de Canto de Organo para que puedam aprovechar los que a cantar començaren." ("Villancets de diversos autors, a dos, i a tres, i a quatro, i a cinc veus, ara novament corregits").

Va ser recopilat en la cort de Ferran d'Aragó, Duc de Calàbria, a València, i publicat el 1556 a Venècia, per Hyeronimus Scotto, un dels impressors més coneguts de l'època.

El llibre 
L'únic exemplar conegut de l'edició va ser trobat cap a 1907, pel musicòleg i diplomàtic Rafael Mitjana, a Carolina Rediviva, biblioteca de la Universitat d'Uppsala, a Suècia. Dos anys després, el 1909, Mitjana va publicar un estudi sobre el llibre titulat Cincuenta y cuatro canciones españolas del siglo XVI, on comenta i transcriu el text de les peces. Mitjana va atribuir l'origen de les obres a compositors espanyols, com Juan del Encina, Cristóbal de Morales, Francisco de Peñalosa i uns altres que van residir a Itàlia durant la primera meitat del . No obstant això, és a partir de la publicació del treball de Romeu Figueras, "Matheo Flecha el Viejo, la corte literario-musical del duque de Calabria y el Cancionero llamado de Uppsala", quan es relaciona el cançoner amb la cort del Duc de Calàbria.

El cançoner és de petita grandària (209 x 147 mm) i, a diferència del costum de l'època, no té dedicatòria ni pròleg, la qual cosa fa difícil conèixer les circumstàncies en les quals es va realitzar la recopilació.

Obres 
El llibre conté 70 obres en total amb:
 54 villancets a 2, 3, 4 i 5 veus. Segons els temes tractats, podríem agrupar-los en: amorosos, nadalencs, populars i pastorils.
 16 peces a 1 i 2 veus: 8 tons de cant pla i 8 de cant d'òrgan. En els dos casos, les obres estan ordenades del primer al vuitè to. Com indica el títol de l'obra, tenen una finalitat docent.
L'índex del cançoner ordena les obres en sis grups:
 Villancets a dues veus
 Villancets a tres veus
 Villancets a quatre veus
 Villancets de nadal, a tres veus (en realitat, corresponen a villancets a quatre veus)
 Villancets de nadal, a tres veus
 Villancets a cinc veus (aquí venen inclosos els exemples de cant pla i els de cant d'òrgan)
La major part de les peces són anònimes. El llibre només indica que la villancet Dezilde al cavallero va ser compost per Nicolas Gombert. No obstant això, s'ha pogut determinar l'autoria de diverses d'elles perquè apareixen en altres fonts, en particular, en llibres de vihuela (Orphénica Lyra de Miguel de Fuenllana, Los seys libros del Delphin de Luis de Narváez i el Libro de música de vihuela de Diego Pisador). També és possible aventurar l'autoria d'altres obres, basant-se en les anàlisis de les peces.

Algunes obres estan relacionades amb el cançoner de Gandia, també d'origen valencià. Per exemple, algunes villancets profanes del cançoner d'Uppsala com Soleta sota jo ací i Falalalanlera apareixen també en el cançoner de Gandia, però amb el text canviat "al diví", convertits en villancets de Nadal: Soleta i verge estich i Falalalanlera de la guardarriera.

Totes les obres són en castellà, excepte les peces 23, 24, 35 i 45 que són en català, la 39 que inclou una part en llatí i la 54 que és en gallec.

A continuació es dona una descripció detallada de les obres que componen el cançoner. Els codis de la columna de "Concordances" amb altres manuscrits i fragments s'especifiquen més a baix. Els de la columna de "Enregistraments" s'especifiquen en la secció de "Discografia".
(*) instrumental
Concordances amb altres manuscrits:
 CMP - Madrid, Biblioteca Real, MS II - 1335 (Cançoner de Palacio)
 CMS - Segòvia, Catedral, Arxivo Capitular, s.s. (Cançoner de Segòvia)
 CME - Elvas, Biblioteca Pública Hortensia, Ms 11793 (Cançoner d'Elvas)
 CMG - Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M. 1166 / M. 1967 (Cançoner de Gandia)
Llibres amb transcripcions per a vihuela o vihuela i cant:
 SIR - Silva de Sirenas d'Enríquez de Valderrábano
 ORP - Orphénica Lyra de Miguel de Fuenllana
 VIH - Libro de música de vihuela de Diego Pisador

Discografia 
La següent discografia s'ha ordenat per any d'enregistrament, però la referència és la de l'edició més recent en CD. No s'inclouen les recopilacions, només els discos originals. ???? - [GIS] La música en la Corte española de Carlos V. Ars Musicae de Barcelona. Enric Gispert. MEC 1004 CD
 ???? - [ALL] Canciones y villancicos de Juan Vásquez. Cor Alleluia. Enric Gispert. MEC 1005 CD
 1981 - [ANT] Obra Musical Completa de Juan del Enzina. Miguel Á. Tallante. Pro Mvsica Antiqva de Madrid i solistes. Nova edició (1990): MEC 1024 a 1027 CD
 1968 - [ARS] Del Romànic al Renaixement - Li Moyen-Age Catalan. Ars Musicae de Barcelona. Eric Gispert. Harmonia mundi "Musiqui d'Abord" HMA 190 051. 
 1971 - [MMQ] Cançoner d'Uppsala o del Duc de Calàbria. Madrid Madrigal Quartet. Lola Rodríguez Aragó. Hispavox HHS 11 (LP). 
 1973 - [AIE] Spanish Renaissance Music. Ancient Consort Singers, Ancient Instrumental Ensemble. John Alexander, Ron Purcell. Tuxedo Music TUXCD 1039.
 1976 - [HES] Weltliche Musik im Christlichen und Jüdischen Spanien (1450-1550). Hespèrion XX. Jordi Savall. . L'edició moderna en CD és: Music from christian & jewish Spain. Virgin Veritas 5615912 (2 Cds). (Els dos discos es diuen: Court Music and Songs from the Age of the Discoverers 1492-1553 i Sephardic Romanços from the Age before the Expulsion of the Jews from Spain 1492)
 1976 - [UPS] De Fyra Arstiderna. Joculatores Upsaliensis. . L'edició moderna en CD es troba en el recopilatori: De Fyra Arstiderna - The four seasons. 
 1979 - [ATR] Villancicos. Chansons populaires espagnoles donis XVe et XVIe siècles. Atrium Musicae de Madrid. Gregorio Paniagua. Harmonia mundi "Musiqui d'Abord" HMA 190 1025. 
 1980 - [ROS] Canciones Picarescas y Danzas del Renacimiento. Pro Música Antiqua Rosario. IRCO-48
 1981 - [SAK] The end of Àsia. Riuichi Sakamoto & Danceries. Denon 38C38-7045
 1982 - [JOC] Cantigas / Canciones. Joculatores Upsaliensis. . L'edició moderna en CD es troba en el recopilatori: De Fyra Arstiderna - The four seasons. 
 1984 - [SHE] Viva rey Ferrando. Renaissance music in Naples (1442-1556) from the reign of Cataline Music and Spanish kings. Hespèrion XX. Jordi Savall. Virgin Classics "Veritas " 5 61222 2 2. 
 1985 - [KAL] Kalenda Maya. Medieval and Renaissance Music. Kalenda Maya. Hans Frederik Jacobsen. Simax PSC 1017. 
 1986 - [ZYR] La Música en la Era del Descubrimiento: Cristóbal de Morales. Taller Zyryab. Dial Discos CALÇ-5018
 1989 - [DONEN] La Música en la Era del Descubrimiento: Cristóbal de Morales. Musik aus der Zeit der Katholischen Könige in Spanien, 1450-1550. Ensemble Danserye. Preiser Records 90028. 
 1990 - [MIN] Cançoner del Duc de Calábria. Capella de Ministrers. Carles Magraner. AVI 8017
 1990 - [CAP] Bartomeu Càrceres - Anonymes XVIe siècle. villancets & Amanides. La Capella Reial de Catalunya. Jordi Savall, Montserrat Figueres. Astrée (Naïve) "Musica Iberica" ÉS 9951. 
 1991 - [BAM] I Dona'm Jolie. Musik von Rittern, Raübern und Königskindern. Capella Antiqua Bambergensis. C.A.B. Records CAB-01. 
 1991 - [RUM] Music of the Spanish Renaissance. Shirley Rumsey. Naxos 8.550614. 
 1991 - [HIL] Spanish and Mexican Renaissance Vocal Music. Music in the Age of Columbus / Music in the New World. The Hilliard Ensemble. Virgin 61394. 
 1992 - [OXF] Medieval carols. Oxford Camerata. Jeremy Summerly. Naxos 8.550751. 
 1993 - [AKA] Estimant i Desiando. Spanish and italian music from the 16th century. Akantus. Alice Musik Produktion ALCD 010
 1994 - [HXX] Folias & Canaris. Hespèrion XX. Jordi Savall. Astrée (Naïve) ÉS 9974. 
 1995 - [IBE] Songs and dansis from the Spanish Renaissance. Camerata Iberia. DT. Records DT. 035A. 
 1995-96 Cancionero de Uppsala. Primeira Gravação Mundial em CD dona Obra Completa. Camerata Antiqua de Curitiba. Roberto de Regina. (Solistes: Foltran, Marquis, Haller, Ribeiro, Castilho, Mestre i outros. Paulus DDD 115592. Brasil (www.operavoices.de)
 1996 - [SAV] El Cançoner del Duc de Calàbria (1526 - 1554). La Capella Reial de Catalunya. Jordi Savall. Astrée "Naïve" ÉS 9960. 
 1996 - [ONA] Mudèjar. Begoña Olavide, etc. DT. Records DT. 042A. 
 1996 - [VIL] Cançoner d'Uppsala 1556. Ensemble villancet. Proprius
 1997 - [RET] Piae Cantiones. Latin Song in Mediaeval Finland. Retrover Ensemble - Markus Tapio. Naxos 8.554180. 
 1999 - [VIR] Bella de vós som amorós. La Música en la Cort dels Reis Catòlics i Carlos I. Capella Virelai. Jordi Reguant. La mà de guido 2035. 
 1999 - [ODR] Mayrat. El Viatge de l'Aigua. Grup Odres. Saga WKPD-10/2035. 
 1999 - [ESC] v. Escolanía i Capella del Monestir de Sant Lorenzo de l'Escorial. Lorenzo Ramos. DIES 199901
 2001 - [UFF] O cant dona Sibil·la. Música Antiga dona UFF. NM 475902
 2001 - [CA] Cançoner del duc de Calàbria. Duos i Exercicis sobre els vuit tons. In Canto. La mà de guido 2043. 
 2002 - [MAG] Iudicii Signum. Capella de Ministrers. Carles Magraner. Licanus CDM 0203. 
 2004 - [JMM] Música en el Quijote. Orphénica Lyra. José Miguel Moreno. Glossa GCD 920207
 2006 - [FIG] Lux Feminae (900-1600). Montserrat Figueres. Alia Vox AVSA 9847 (SACD-H). 
 2006 - [ARP] Los Impossibles. L'Arpeggiata. Christina Pluhar. Naive V 5055

Altres interpretacions 
 2012 - El Cor Colmex, grup coral creat en El Col·legi de Mèxic per Aurelio Tello i Raúl Zambrano, va iniciar les seves activitats el dijous 17 de maig de 2012 interpretant sis obres del cançoner de Uppsala.

Notes

Referències i bibliografia 
 Rubio Samuel. Historia de la música española. Vol 2. Desde el Ars Nova hasta 1600 Madrid. Alianza Editorial. 1983) 
 Sohns Eduardo. Villancicos de diversos autores. Vol 1. Comentarios y textos (Buenos Aires. Eduardo Sohns Editorial. 2002) 
 Historia de la Música en España e Hispanoamérica. Vol. 2. De los Reyes Católicos a Felipe II, Maricarmen Gómez (ed.) (Madrid-México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2012)

Enllaços externs 

 Article de Maricarmen Gómez sobre El Cançoner d'Uppsala a Goldberg Magazine 
 http://www.grupocoralaccento.org/PAGINAS/TEXTOS/ACC%20TEXTO%20230303.htm 
 http://www.sohns-musica.com.ar/upsala.html
 

Cançoners medievals
Uppsala
Música d'Espanya